Кваутитлан има више значења:

 Кваутитлан (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Кваутитлан (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Кваутитлан (Кваутитлан, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику